Санта Круз Дос има више значења:

 Санта Круз Дос (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Санта Круз Дос (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Круз Дос, Гранха (Авалулко де Меркадо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Санта Круз Дос (Чиксулуб Пуебло), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику